JLB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Long Beach Heliport (Stati Uniti)